Бельковский — многозначный термин.
 Бельковский остров.
 Бельковский район.
 Алексий (Бельковский) — епископ РПЦ, святой.

См. также 
 Белковский
 Бельков
 Бельково